Официальное название Индии — Респу́блика И́ндия ( Bhārat Gaṇarājya, ).  устанавливает, что единственным официальным языком страны является хинди в написании деванагари, а английский продолжает применяться для всех официальных целей страны, для которых он использовался до введения в действие Конституции. Кроме того, в соответствии со статьями 345—347 Конституции, каждый штат Индии может установить любой или любые из языков, употребляемых в этом штате, в качестве официального. В настоящее время статус так называемых официальных языков штатов () имеют 22 языка, перечисленные в .

В следующих таблицах приведены названия Индии на её официальных языках. Романизация надписей на хинди приведена с использованием , которая официально используется правительством Индии.

Языки, используемые в федеральном масштабе

Официальные языки штатов

См. также 
 Бхарата
 Название Индии

Примечания 

Топонимия Индии
Языки Индии
Наименования государств